Вели́кая Миха́йловка () — посёлок городского типа, административный центр Великомихайловской поселковой общины в Раздельнянском районе Одесской области Украины.

До 17 июля 2020 года был административным центром Великомихайловского района, который был ликвидирован.

История 
В ходе Великой Отечественной войны в 1941—1944 годы селение находилось под немецко-румынской оккупацией.

В 1945 г. Указом ПВС УССР село Гросулово переименовано в Великую Михайловку.

В 1971 году здесь действовали маслодельный завод, винодельческий завод, пенькообрабатывающий завод и пищевой комбинат.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь предприятия по материально-техническому обеспечению.

Транспорт 
Находится в 17 км от ж.-д. станции Весёлый Кут (на линии Раздельная — Слободка) Одесской железной дороги.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Одесской области
Бывшие еврейские местечки Украины